Микел може да се отнася за:

 Волфганг Микел (1929–2005) – немски политолог
 Карл Микел (1935–2000) – немски поет и есеист
 Финли Микел (р.1977) – британски скиор